Red hat peut désigner :
Red Hat, l’une des entreprises dédiées au logiciel open source.
 Red Hat Linux, une ancienne distribution GNU/Linux abandonnée qui a été remplacée par Fedora.
 Red Hat Enterprise Linux, une distribution GNU/Linux actuellement publiée par Red Hat qui est destinée au marché professionnel.